Friedrich von Vaudémont ist der Name folgender Personen:
* Friedrich I. von Vaudémont (1368–1415), Graf von Vaudémont
 Friedrich II. von Vaudémont (1428–1470), Graf von Vaudémont